Chevereau est un nom de famille notamment porté par :

 Gaston Chevereau (1909-2003), écrivain français
 Michel Chevereau (1950-), dessinateur français 
 Nicolas Chevereau (1989-), pianiste et compositeur français